Corderius kan betrekking hebben op:
 de kerkhervormer Mathurin Cordier (Corderius)
 het naar hem genoemde Corderius College in Amersfoort